ALM pode ser:

Almanaque (sigla)

Almirante (sigla)

Application lifecycle management (sigla)

Desambiguação